Гран-при Германии 2003 года — двенадцатый этап чемпионата Мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 2003 года. Прошёл на автодроме Хоккенхаймринг в Хоккенхайме, Германия. Соревнования состоялись 3 августа 2003 года.

Гонка 

|}

 Лучший круг: Хуан Пабло Монтойя 1:14,917
 Рубенс Баррикелло, Кими Райкконен и Ральф Шумахер столкнулись на первом повороте гонки и выбыли из борьбы.
 Ярно Трулли не присутствовал в начале послефинишной пресс-конференции из-за обезвоживания.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме